Eine Unifikation (Zusammenführung) ist
 in der Logik eine Operation, siehe Unifikation (Logik),
 in der Linguistik eine Operation in einer Unifikationsgrammatik,
 in Unicode die Zusammenführung von als gleich erkannten CJK-Zeichen, siehe Unicode.